Stan na: 27 października 2013

Ambasada RP w Królestwie Danii w Kopenhadze
 szef placówki: Henryka Mościcka-Dendys (ambasador)
 Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Aarhus
 konsul honorowy: Ole Lykke Ravnsbo (język konsula duński, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Svendborgu
 konsul honorowy: Jan Krossteig (język konsula duński, angielski)

Brak placówki – państwo obsługiwane przez ambasadę RP w Luandzie (Angola).

Brak placówki i stosunków dyplomatycznych. Najbliższa Ambasada RP znajduje się w Caracas (Wenezuela).

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Bogocie (Kolumbia).

Konsulat Honorowy RP w Puerto Plata
 konsul honorowy: Marek Piwowarski
 Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Santo Domingo
 konsul honorowy: Gustavo Eduardo Vega Vega (język konsula hiszpański, angielski)

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Addis Abebie (Etiopia).

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych